Adolph Henke – farmacologo e patologo tedesco.
 Brad William Henke – giocatore di football americano e attore statunitense
 Carlo Henke – karateka italiano
 Dorit Henke – attrice tedesca
 Eugenio Henke – ammiraglio italiano
 Jana Henke – nuotatrice tedesca
 Wilhelm von Henke – anatomista tedesco

Pagine correlate 
Hencke